Sampl ist der Familienname von: 

 Josef Sampl (* 1948), österreichischer Politiker (ÖVP), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Manfred Sampl (* 1973), österreichischer Politiker (ÖVP), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Reini Sampl (* 1972), österreichischer Monoskifahrer

Siehe auch:
 Sample